«Кот без дурако́в», «Кот без прикра́с», «За подлинную кошачесть» () — юмористическая книга английского писателя Терри Пратчетта.

Впервые опубликована на английском языке в 1989 году в Великобритании. Написана в форме мини-энциклопедии, от имени вымышленного «Движения в защиту настоящих котов» ().
В юмористической форме описаны преимущества «настоящих», то есть беспородных, непослушных и капризных котов. Под маской ироничности видна любовь автора к животным.

На русском языке известно, как минимум, два перевода. В 1994 году была издана издательством «Вагриус» в переводе В.Ланчикова под названием «Кот без дураков».

В 2008 году перевод В. Ланчикова был переиздан совместно двумя издательствами: Домино (Санкт-Петербург) и Эксмо (Москва).
Однако издательства не получили разрешения переводчика, и в 2009 году книга была издана теми же издательствами и в той же обложке, но в переводе Н. Аллунан.

Иллюстрации Грея Джолиффа (Gray Jolliffe) сохранены в русских изданиях и изданиях на других языках.

Оглавление (изд. 2009) 
 Движение в защиту настоящих котов
 Начала котоведения
 Как стать кошатником
 Какие бывают коты
 Как назвать кота
 Кошачьи болезни
 Кормление кота
 Приучение настоящего кота к порядку
 Игры, в которые играют кошки
 Шрёдингеровские коты
 Коты в истории
 Коты и секс
 Гигиена
 Настоящий кот в дороге
 Настоящий кот и другие животные
 Настоящий кот в саду и огороде
 Настоящий кот и дети
 Коты, которых уже не будет
 Будущее настоящего кота

Классификация кошек (изд. 2009) 
 Кот амбарный
 Чёрный кот с белыми лапами
 Кот соседский
 Кот косорылый
 Серо-полосатый с чуточкой рыжины
 Кот фабричный
 Кот архизлодейский
 Кот мультяшный
 Кот припочтовый
 Кот-путешественник
 Экологически чистый натуральный биокот

Примечания 

Романы 1989 года
Терри Пратчетт